Il doppio maschile  dell'Abierto Mexicano Telcel 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Donald Johnson e Gustavo Kuerten erano i detentori del titolo, ma solo Johnson ha partecipato in coppia con Jared Palmer.

Johnson e Palmer hanno perso in semifinale contro Bob Bryan e Mike Bryan.

Bob Bryan e Mike Bryan hanno battuto in finale 6–1, 3–6, [10–2] Martin Damm e David Rikl.

Teste di serie
 Donald Johnson /  Jared Palmer (semifinali)
 Martin Damm /  David Rikl (finale)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 David Adams /  Martín García (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2002
ATP Tour 2002